Блезо́н-Гоє́, Блезон-Ґоє () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 17 км на південний схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Блезон-Гоє і Сен-Сюльпіс було об'єднано в новий муніципалітет Блезон-Сен-Сюльпіс.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 440 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1106,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Блезон-Гоє
 Блезон-Гоє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Блезон-Гоє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара